— японське прізвище. Зустрічається переважно на острові Кюсю та на островах Рюкю.

Відомі особистості
  (1991) — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи AKB48.
 Джон Маеда () (1966) — американський дизайнер японського походження, фахівець в області комп'ютерних технологій, письменник
  (1963) — японський творець аніме, режисер.
  (1878–1941) — японський дзюдоїст, професійний боєць, який зіграв важливу роль у створенні бразильського джиу-джитсу.
  (1961) — японський музикант, композитор, продюсер.
  (1981) — японський футболіст, який виступає в Джей-лізі за клуб «Джубіло Івата».
  (1953) — японський мангака, який прославився мангой в жанрі хентай.
 Рід Маеда

Див. також 
 Сьоґун Маеда

Посилання

Див. також 
 Японські прізвища